Tammistu ist der Name mehrerer Dörfer in Estland:
 Tammistu (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Tammistu (Kuusalu) in der Landgemeinde Kuusalu im Kreis Harju
 Tammistu (Tartu) in der Landgemeinde Tartu im Kreis Tartu
 Tammistu (Türi), ehemaliges Dorf in der Landgemeinde Türi im Kreis Rapla